Ма́рьино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района в 26 км к северу от райцентра Великие Луки, на противоположном от деревни Карцево левом берегу реки Ловать.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 77 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Марьинской волости.

Примечания 
}

Населённые пункты Великолукского района